Digraph steht für:

 Digraph (Linguistik), Kombination von zwei Buchstaben, die für ein Phonem, eine Silbe oder ein Morphem stehen 
 Digraph (Informatik), Kombination aus zwei Zeichen für ein im verwendeten Zeichensatz nicht verfügbares Sonderzeichen
 Directed Graph, als Kurzform, in der Mathematik ein gerichteter Graph

Siehe auch:
 Digraphie (zwei Schriftsysteme für eine Sprache)